Malthodes marginatus — вид жуков-мягкотелок из подсемейства Malthininae.

Имаго длиной 4—5,5 мм. Голова и переднеспинка чёрные; переднеспинка на переднем и заднем краях рыже-жёлтая, иногда светлая с крестовидными узорами. Надкрылья серо-бурые с жёлтым вершинным пятном.

Жуки характеризуются следующими признаками: 1) предпоследний брюшной тергит самца у основания в вершину занимает более половины третьего от конца и на задней стороне закруглён; 2) последний брюшной тергит маленький и короткий, не выемчатый.

Синонимы 
В синонимику вида входят следующие биномены:

Примечания 

Мягкотелки
Насекомые Евразии
Животные, описанные в 1806 году